Pardubice I jsou jedním z osmi městských obvodů města Pardubice.

Části obvodu 
 Pardubice-Staré Město
 Zámek
 Zelené Předměstí (část)
 Bílé Předměstí (část)

Reference 

 
Městské obvody Pardubic